Marie Pia Kothbauerová, kněžna z Lichtenštejna ( Maria-Pia Kothbauer, Fürstin (Prinzessin) von und zu Liechchtenstein) (* 6. srpna 1960 Vídeň) je lichtenštejnská kněžna a zvláštní velvyslankyně a zmocněnkyně Lichtenštejnska v Rakousku a Česku, dříve též v Belgii a Evropské unii. Zároveň působí jako lichtenštejnský stálý zástupce při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a při Organizaci spojených národů. Je členkou knížecího rodu Lichtenštejnů a sestřenicí panujícího knížete Hanse Adama II.

Život 

Narodila se ve Vídni jako páté dítě a druhá dcera knížete Karla Alfréda z Lichtenštejna a jeho manželky, arcivévodkyně Anežky Kristýny Habsbursko-Lotrinské. Při křtu dostala jméno Marie-Pia Ludovika Ulrika Alžběta Paschalina Kateřina Ignácie Lucie Johana Josefa, kněžna z Lichtenštejna.

Vzdělání a rodina 
Maturovala roku 1978 na vídeňské klášterní škole u sester dominikánek. Poté pokračovala na Kolumbijské univerzitě, kde získala titul magistra politologie. Vedle němčiny ovládá také angličtinu a francouzštinu a částečně španělštinu.

Dne 4. srpna 1995 se provdala za Maxe Kothbauera, tehdejšího místopředsedu Creditanstalt-Bankverein a pozdějšího viceprezidenta Rakouské národní banky. Spolu mají syna Hieronyma (* 26. ledna 1997). Po sňatku její oficiální jméno a titul zní "Její Jasnost Marie Pia Kothbauerová, kněžna z Lichtenštejna".

Kariéra 
V letech 1984 až 1986 pracovala jako vysoká komisařka OSN pro uprchlíky a v letech 1987 až 1988 v zahraničním oddělení Caritas Internationalis ve Vídni. Od roku 1989 působí v diplomatických službách Lichtenštejnska. V roce 1990 začala pracovat na lichtenštejnském velvyslanectví ve Vídni. V letech 1993 až 1996 působila jako lichtenštejnská velvyslankyně v Belgii a při Evropské unii.

V srpnu 1996 se stala stálou zástupkyní Lichtenštejnska ve Vídni a velvyslankyní a hlavní delegátkou při OBSE. V prosinci následujícího roku převzala úřad zvláštní velvyslankyně a zmocněnkyně Lichtenštejnska v Rakousku. Od července 2000 působí jako stálý zástupce Lichtenštejnska při OSN ve Vídni. V dubnu 2011 se stala zvláštní velvyslankyní a zmocněnkou Lichtenštejnska v Česku. Trvale žije ve Vídni.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Marie Pia Kothbauerová
Marie Pia
Rakouské šlechtičny
Velvyslanci v Belgii
Velvyslanci v Rakousku
Velvyslanci v Česku
Lichtenštejnští politici
Absolventi Kolumbijské univerzity
Narození 6. srpna
Narození v roce 1960
Narození ve Vídni
Žijící lidé
Ženy